Příjmení Ikeda nosí více významných osobností:

 Hajato Ikeda (1899–1965) – japonský politik a ekonom
 Kikunae Ikeda (1864–1936) – japonský chemik
 Masatomi Ikeda (1940–2021) – japonský učitel bojového umění aikido
 Micuo Ikeda (1935–2002) – japonský zápasník – volnostylař
 Rjódži Ikeda (* 1966) – japonský hudebník
 Šinobu Ikeda (* 1962) – japonský fotbalista